Бретт Эйткен (; ) — австралийский трековый и шоссейный велогонщик, выступавший на международном уровне в 1990-х и 2000-х годах. Чемпион летних Олимпийских игр в Сиднее в мэдисоне, чемпион мира в командной гонке преследования, обладатель двух золотых медалей Игр Содружества.

Биография 
Бретт Эйткен родился 25 января 1971 года в городе Аделаида, Южная Австралия.

Занимался велоспортом в местном одноимённом клубе Adelaide Cycling Club.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1990 года, когда вошёл в основной состав австралийской национальной сборной и побывал на Играх Содружества в Окленде, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в командной гонке преследования. Позже в том же сезоне стал бронзовым призёром на чемпионате мира в Маэбаси.

В 1991 году в той же дисциплине взял бронзу на мировом первенстве в Штутгарте. Принял участие в шоссейной многодневной гонке «Олимпия Тур», где на одном из этапов сумел финишировать третьим.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. В программе командной гонки преследования завоевал серебряную олимпийскую медаль, уступив в финале команде из Германии.

В 1993 году в командной гонке преследования одержал победу на чемпионате мира в Хамаре.

На мировом первенстве 1994 года в Палермо стал бронзовым призёром в командном преследовании. Кроме того, дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта на Играх Содружества в Виктории — был лучшим в командном преследовании и в гонке по очкам.

Находясь в числе лидеров трековой команды Австралии, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте — на сей раз в командной гонке преследования получил бронзу, проиграл в полуфинале команде из России.

В 1998 году участвовал в «Туре Лангкави», тогда как в 1999 году проехал «Тур Даун Андер», где занял в генеральной классификации 24-е место.

На домашних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее стал пятым в командной гонке преследования и вместе с соотечественником Скоттом Макгрори завоевал золото в мэдисоне.

Впоследствии ещё в течение нескольких лет продолжал выступать на шоссе, преимущественно в небольших гонках на территории Австралии. В 2006—2009 годах представлял австралийскую континентальную команду Savings & Loans Cycling Team.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту